Такмичења у Џудоу су на Медитеранским играма 2013. у Мерсину одржавана су у периоду од 21.а до 23. јуна у Универзитеској хали Мерсин.

Такмичари су били распоређени у по 7 тежинске категорије у мушкој и женској конкуренцији.

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Референце 

Медитеранске игре 2013.
Џудо на Медитеранским играма